Das Ding aus einer anderen Welt ist:

 deutscher Titel der Kurzgeschichte (1938) und gleichnamigen Sammlung (1955) Who Goes There? von John W. Campell Jr.

Auf der Kurzgeschichte basieren:
 Das Ding aus einer anderen Welt (1951), Science-Fiction-Film von Howard Hawks und Christian Nyby
 Das Ding aus einer anderen Welt (1982), Horrorfilm von John Carpenter
 Das Ding aus einer anderen Welt (Roman), Romanfassung von Alan Dean Foster zum Film von John Carpenter (1982)
 Das Ding aus einer anderen Welt (Computerspiel), Survival-Horror-Computerspiel, das den Film von John Carpenter fortsetzt (2002)
 The Thing (2011), Horror- und Science-Fiction-Film von Matthijs van Heijningen Jr., Prequel zum Film von John Carpenter